Driggs ist der Familienname folgender Personen:

 Edmund H. Driggs (1865–1946), US-amerikanischer Politiker
 Frank Driggs (1930–2011), US-amerikanischer Jazz-Autor, Musikproduzent und -historiker
 John F. Driggs (1813–1877), US-amerikanischer Politiker

Driggs bezeichnet außerdem:

 Driggs (Idaho), einen Ort in den Vereinigten Staaten
 Driggs Ordnance & Manufacturing Corporation, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Triggs
 Trix (Begriffsklärung)